Moussy ist der Name mehrerer Gemeinden und Orte in Frankreich:

 Moussy (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Moussy (Nièvre), Gemeinde im Département Nièvre
 Moussy (Val-d’Oise), Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Moussy, Ortschaft in der Gemeinde Cornier im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
Moussy-le-Neuf, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Moussy-Verneuil, Gemeinde im Département Aisne

Moussy ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Moussy (1924–1995), französischer Drehbuch- und Romanautor sowie Filmregisseur

Siehe auch:
 Moussey